Парные соревнования по теннису на XVI летних Азиатских играх прошли с 17 по 22 ноября в Aoti Tennis Centre.

Общая информация 
«Золото» на турнире смешанных пар завоевала первая тайваньская пара — Чжань Юнжань / Ян Цзунхуа. В финале ими обыграна пара с участием (на тот момент) действующей чемпионки подобного турнира — индийки Сани Мирзы.

Лишь бронзовая медаль на счету первой пары посева — Тамарин Танасугарн / Санчай Ративатана.

Призёры

Посев 
Все сеянные команды начинают турнир со второго раунда.

  Тамарин Танасугарн /  Санчай Ративатана (Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Чжань Юнжань /  Ян Цзунхуа (Титул, Золотая медаль)
  Ноппаван Летчивакан /  Сончат Ративатана (Четвертьфинал)
  Чжуан Цзяжун /  И Цзюйхуань ''(Четвертьфинал)

<li>  Хань Синьюнь /  Гун Маосинь (Четвертьфинал)
<li>  Саня Мирза /  Вишну Вардхан (Финал, Серебряная медаль)
<li>  Юрика Сэма /  Хироки Кондо (Полуфинал, Бронзовая медаль)
<li>  Мисаки Дои /  Такао Судзуки (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Результаты турнира